Le Cercle sportif Mars Bischheim 1905 est un ancien club de football français basé à Bischheim. Le club s'appellait tout d'abord  avant de prendre le nom de CS Mars Bischheim en 1919. Il comportait une section masculine et une section féminine.
En proie à des problèmes financiers, le club dépose le bilan à l'été 2017. La section masculine est principalement reprise par le voisin FC Soleil Bischheim, tandis que la section féminine qui évoluait en DH Alsace rejoint l'AS Pierrots Vauban de Strasbourg.

Section féminine 

La section féminine voit le jour en 2004, la plupart des joueuses provenant de la dissolution de la section féminine du SC Schiltigheim la même année. Jusqu'en 2016, l'équipe jouait au deuxième niveau national dans le championnat de Division 2. En 2016, elle a été reléguée en DH Alsace où elle y disputa une saison, avant le dépôt de bilan du club.

Section masculine

Entraîneurs 
 2012-2014 :  Stéphane Mickisz

Notes et références 

Club sportif fondé en 1905
Club sportif disparu en 2017
Bischheim
Bischheim
Bischheim
Bischheim